El término Astrid puede referirse a:

 Astrid, nombre de origen germánico.

Personas
 Astrid Anna Emilia Ericsson, escritora de literatura infantil de Suecia. 
 Astrid Lander, poetisa de Venezuela.
 Astrid Kumbernuss, deportista de Alemania.
 Astrid Varnay, cantante de ópera estadounidense nacida en Estocolmo.
 Astrid Kirchherr, fotógrafa de Alemania.
 Astrid Maud Ingeborg, princesa de Noruega.
 Astrid Joséphine Charlotte Fabrizia Elisabeth Paola Marie, hija de Alberto II de Bélgica.
 Astrid Sofía Luisa Thyra de Suecia, reina consorte de Leopoldo III de Bélgica.

Otros
 Astrid, grupo de música de Reino Unido.
 Memorial Astrid Lindgren, premio otorgado por el gobierno de Suecia.